Александар III Александрович (; Санкт Петербург, 10. март 1845 — Ливадија, 1. новембар 1894) био је руски император од 1881. до 1894. године.

Александар је био син и наследник руског цара Александра II (1855—1881, *1818), из династије Романов и Марије од Хесена и Рајне (1824—1880).

Владавина 

Смрт Александра II ни у чему није променила политику царства. У последњој декади 19. века настало је знатно погоршање односа између Немачке и Русије, која се тада приближила Француској склапајући са њом војни савез у случају напада Немаца.

Александар III Александрович је био велики владар. Водио је политику јачања Русије и супротстављао се унутрашњим непријатељима и папским прозелитима.

Цар Александар III Александрович је умро 1894. године. Наследник Николај II Александрович (1894—1917) је наставио политику свог оца.

Породично стабло

Породица 

Александар је имао старијег брата Николаја (1843—1865) који је био престолонаследник и који се у лето 1864. заручио са принцезом Маријом—Дагмар од Данске (1847—1928). На самртној постељи Николај је своју вереницу уступио 2 године млађем брату Александру, будућем цару. Марија је била ћерка данског краља Кристијана IX (1818—1906) и његове жене Лујзе од Хесе—Касела (1817—1898).

У Русији је била позната као Марија Фјодоровна. Александар и Марија су венчани 9. новембра 1866. године.

Супружник

Деца

Литература

Спољашње везе 

 Генеалогија цара Александра III
 Информација о његовом гробу
 Душко Ковачевић: Ступање на руски престо цара Александра III и обнова савеза три цара 1881. године , Истраживања, стране 117-126, број 20, 2009. године

Рођени 1845.
Умрли 1894.
Руски императори
Цесаревићи
Романови
Витезови подвезице
Краљеви Пољске
Санктпетербуржани